Sergeant steht für:

 Sergeant, einen Dienstgrad 
 MGM-29 Sergeant, eine US-amerikanische Kurzstreckenrakete
 Sergeantenbruder, nicht-ritterliches Mitglied des Johanniterordens
 Hilfskräfte des Johanniterordens, siehe Geschichte des Johanniterordens #Aufbau des Ritterordens

Sergeant ist der Familienname folgender Personen:
 Ingeborg Sergeant (* 1966), belgische Sängerin
 Jack Sergeant (* 1995), gibraltarischer Fußballspieler

 Jonathan Dickinson Sergeant (1746–1793), US-amerikanischer Politiker
 Marc Sergeant (* 1959), belgischer Radrennfahrer
 Peta Sergeant (* 1980), australische Schauspielerin
 Philippe Sergeant, französischer Paulanermönch und Botaniker

Siehe auch:

 Sargent
 Sargeant
 Sergent (Begriffsklärung)
 Sargant